Tlatlauquitepec är en ort i Mexiko.   Den ligger i kommunen Tlatlauquitepec och delstaten Puebla, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Mexico City. Tlatlauquitepec ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Tlatlauquitepec är lite bergig. Den högsta punkten i närheten är Cerro Las Animas,  meter över havet,  km väster om Tlatlauquitepec. Runt Tlatlauquitepec är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Teziutlan,  km öster om Tlatlauquitepec. I omgivningarna runt Tlatlauquitepec växer huvudsakligen savannskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är april, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är september, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Referenser 

Orter i Puebla